Васнецо́в () — російське прізвище. Жіноча форма — Васнецова.

Прізвище походить від ранішої форми Васкецов, у свою чергу, утвореної від Васкец — народної форми каноничного імені Василий (Василий → Васька → Васка → Васкец). Аналогічно утворені прізвища Іванцов, Пашкецов.

Відомі носії 

 Васнецов Аполлінарій Михайлович (1856—1933) — російський художник, молодший брат Віктора Васнецова
 Васнецов Віктор Михайлович (1848—1926) — російський художник
 Васнєцов Михайло Вікторович — доктор фізико-математичних наук, лавреат Державної премії України-2020.
 Васнецов Юрій Олексійович (1900—1973) — російський радянський художник

Див. також 
 3586 Васнецов — астероїд головного поясу, відкритий 26 вересня 1978 року.

Примітки